Thierry III peut désigner :
 , roi des Francs de Neustrie (673, 675-687), puis roi de tous les Francs (687-691) ;
 , comte de Hollande (995-1044) ;
 , comte de Montbéliard (1227-1283) ;
  de Lorraine, comte de Flandre (1128-1168) ;
 , comte de Clèves (1147-1172) ;
  l'Exilé margrave de Lusace également margrave de Misnie sous le nom de  ;
 , évêque de Metz.